Juri Camisasca – cantautore, pittore e attore italiano
Massimo Camisasca – vescovo cattolico e scrittore italiano